Tvärbalk kan avse:

Tvärbalk (roman) – en roman från 1963 av Sivar Arnér.
Tvärbalk (film) – en film från 1967 regisserad av Jörn Donner baserad på romanen.